

Pessoas
Adolph Ochs
Patrick Ochs
Phil Ochs
Robyn Ochs

Outros
 Ochs ou Klein Fiescherhorn - montanha

Desambiguação